Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Adrian Voinea che ha battuto in finale Stefan Koubek 1-6, 7-5, 7-6 (2).

Teste di serie

 Thomas Enqvist (semifinali)
 Félix Mantilla (primo turno)
 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Andrij Medvedjev (primo turno)

 Stefan Koubek (finale)
 Arnaud Di Pasquale (secondo turno)
 Christian Ruud (primo turno)
 Karim Alami (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1999
ATP Tour 1999